Baglioni ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Baglioni (* 1951), italienischer Sänger
 Gentile Baglioni (um 1466–1527), italienischer Condottiere, Bischof, Graf von Bettona und Herr von Perugia
 Giampaolo Baglioni († 1520), italienischer Condottiere
 Silvestro Baglioni (1876–1957), italienischer Mediziner
 Troilo Baglioni († 1506), italienischer Geistlicher, Bischof von Perugia